Only You (polski tytuł: Tylko ty) – amerykański film, komedia romantyczna z 1992 roku, reż. Betty Thomas
 Only You (polski tytuł: Tylko ty) – amerykański film, komedia romantyczna z 1994 roku, reż.  Norman Jewison
 Only You – wydany w 1982 roku singel duetu Yazoo z albumu pt. Upstairs at Eric’s, znany także z wykonań The Flying Pickets (1983), Kylie Minogue (2015) i Seleny Gomez (2017)
Only you - wydany w 1984 roku singel wykonawcy Savage
 Only You – wydany w 1998 roku singel zespołu Portishead z albumu pt. Portishead
 Only You – wydany w 2018 roku singel zespołu Cheat Codes i girlsbandu Little Mix

Zobacz też

Przypisy